Футбольная лига в сезоне 1998/99 — 101-й сезон Футбольной лиги Англии. Победителем Первого дивизиона стал Сандерленд, Второго — Фулхэм, а Третьего — Брентфорд.

Итоговые турнирные таблицы

Первый дивизион

Плей-офф

Второй дивизион

Плей-офф

Третий дивизион

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Футбольная лига 1998/99 на RSSSF.com

1998
Футбол в Англии в сезоне 1998/1999
Спорт в Великобритании в 1998 году
Спорт в Великобритании в 1999 году
Футбол в Европе в 1998 году
Футбол в Европе в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999